Aaron Schock
 Danny Schock
 Rolf Schock
 Premi Rolf Schock
 Ron Schock
 Rudolf Schock (Duisburg, 1915 - Düren-Güzernich, 1986), tenor alemany
 Walter Schock